Старовірівська сільська рада — Харківська область, Нововодолазький район
 Старовірівська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район